Владимир Александрович Леонтьев:
 Леонтьев, Владимир Александрович (1874—1931) — полковник, командир Сумского полка.
 Леонтьев, Владимир Александрович (1903—1984) — начальник Управления по восстановлению Севастополя при Совете Министров СССР (1949-1951).
 Леонтьев, Владимир Александрович (род. 1985) — российский самбист и дзюдоист.